Saint-Pardoux ist die geläufige französische Namensform für Pardulf von Gueret (etwa 657–740), einen Einsiedler und späteren Abt des Klosters von Guéret.

Davon abgeleitet sind die Namen mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Pardoux (Deux-Sèvres), Département Deux-Sèvres
 Saint-Pardoux (Haute-Vienne), Département Haute-Vienne, mit Lac de Saint-Pardoux
 Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme), Département Puy-de-Dôme

mit Namenszusatz
 Saint-Pardoux-Corbier, Département Corrèze
 Saint-Pardoux-d’Arnet, Département Creuse
 Saint-Pardoux-de-Drône, Département Dordogne
 Saint-Pardoux-du-Breuil, Département Lot-et-Garonne
 Saint-Pardoux-et-Vielvic, Département Dordogne
 Saint-Pardoux-Isaac, Département Lot-et-Garonne
 Saint-Pardoux-la-Croisille, Département Corrèze
 Saint-Pardoux-la-Rivière, Département Dordogne
 Saint-Pardoux-le-Neuf (Creuse), Département Creuse
 Saint-Pardoux-le-Neuf (Corrèze), Département Corrèze
 Saint-Pardoux-les-Cards, Département Creuse
 Saint-Pardoux-le-Vieux, Département Corrèze
 Saint-Pardoux-l’Ortigier, Département Corrèze
 Saint-Pardoux-Morterolles, Département Creuse

Siehe auch
 Saint-Perdoux (Dordogne), Département Dordogne
 Saint-Perdoux (Lot), Département Lot
 Saint-Pardoult, Département Charente-Maritime